Konciliet i Nicaea kan syfta på:

 Första konciliet i Nicaea (325)
 Andra konciliet i Nicaea (787)